Список всех описанных видов пауков семейства Paratropididae на 16 марта 2013 года.

Anisaspis
Anisaspis Simon, 1891
 Anisaspis tuberculata Simon, 1891 — Сент-Винсент

Anisaspoides
Anisaspoides F. O. P.-Cambridge, 1896
 Anisaspoides gigantea F. O. P.-Cambridge, 1896 — Бразилия

Melloina
Melloina Brignoli, 1985
 Melloina gracilis (Schenkel, 1953) — Венесуэла
 Melloina rickwesti Raven, 1999 — Панама
 Melloina santuario Bertani, 2013 — Венесуэла

Paratropis
Paratropis Simon, 1889
 Paratropis papilligera F. O. P.-Cambridge, 1896 — Бразилия
 Paratropis sanguinea Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Paratropis scruposa Simon, 1889 — Перу
 Paratropis seminermis Caporiacco, 1955 — Венесуэла

Примечания
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

P